Le sigle PCSO peut faire référence à :

 Parti chrétien-social d'Obwald (en allemand : Christlichesolzial Partei Obwalden, CSPO), un parti politique suisse.
 Parti chrétien social et Ouverture, une nuance politique aux élections suisses, liée au Parti chrétien social.
 Pasco County Sheriff's Office, le bureau du shérif du comté de Pasco, dans l'État de Floride, aux États-Unis.
 Philippine Charity Sweepstakes Office, aux Philippines.
 Police community support officers, une force de police existant en Angleterre et au Pays de Galles, au Royaume-Uni.
 Préparation aux cursus scientifiques d'Orsay, un cycle de formation post-bac de l'Université Paris-Saclay, dispensée au campus d'Orsay.